Kir (cocktail), een cocktail, gemaakt als mengsel van een aligoté met een scheutje crème de cassis
Kir (rivier) (bepaalde vorm: Kiri), een rivier in Albanië en zijrivier van de Drin
Kir (plaats) (bepaalde vorm: Kiri), een plaats in de gemeente Pult, district Shkodër, prefectuur Shkodër, Albanië
Kir (achternaam), een familienaam
Félix Kir, Frans rooms-katholiek priester, politicus en verzetsstrijder

Zie ook 
 Lac Kir